Riobianco (Weißenbach) – frazione del comune italiano di Sarentino in val Sarentino
 Riobianco  (Weißenbach) – frazione del comune italiano di Valle Aurina